Мелоди Дауст (; ) — канадская хоккеистка. Игрок сборной Канады по хоккею. Амплуа — нападающий. Чемпионка Олимпийских игр 2014 года. Чемпионка мира среди юниоров 2010 года. На начало 2014 года на клубном уровне играет за команду Университета Макгилла в одной из студенческих лиг Канады.

Начала играть в хоккей с пяти лет.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте eurohockey.com
 Профиль на официальном сайте Олимпийских игр 2014
 Профиль на сайте олимпийской сборной Канады

Хоккеистки Канады
Хоккейные нападающие
Игроки женской сборной Канады по хоккею с шайбой
Олимпийские чемпионы от Канады
Олимпийские чемпионы по хоккею с шайбой
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2014 года
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2018 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2018 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2022 года